Куняза (kunyaza) — руандійська сексуальна практика без проникнення, яка має на меті досягти жінкою апогею любощів  особливої ​​якости, підкреслює соціальну важливість жіночого задоволення. Передбачає тривалий петинг вульви, подовжених малих статевих губ (гукуна) (розтягування статевих губ є невід'ємною частиною кунязи) та сечовипускання партнерки. Поширена в районі Великих озер у Східній Африці.

Термінологія 
Руандійсько-рундійське слово kunyaza походить від дієслова kunyaàra, що означає «випускати сечу», але також називає жіночу еякуляцію, досягнуту цією практикою. Прийоми відомі під різними назвами в різних регіонах. Поширеним угандійським терміном є kakyabali (kachabali) у західних регіонах Руанди, таких як Анколе. Термін kunyaza зараз використовується в англомовних країнах Європи та Північної Америки як англомовне слово африканського походження. Kunyaza також може означати «волога близькість». Через велику кількість виділень (літр чи більше) часто характеризується звуком хлюпання долонею по воді. Побутує вислів shami rytikivu, «підставити під жінку відро». У Руанді сечу називають інкарі, але рідину, що виділяється під час кунязи, — амавангіго або ібіньяре. У той час як сеча описується як жовта рідина, та, що виділяється при кунязі, описується як прозора або злегка білувата. Консистенція та запах також відрізняються: сеча завжди водяниста та має сильний запах аміаку, а амавангіго може бути густішою, трохи липкою і зазвичай без запаху.

Походження 
Куняза вважається традиційною практикою в Руанді, про її виникнення мовиться у руандійському фольклорі. За легендою, поява кунязи сягає часів «Третьої династії», коли король вирушив у військовий похід, а королева шукала сексуального задоволення у товаристві з королівським охоронцем Камагере. У партнера виникли труднощі з ерекцією через стрес, пов'язаний з великою відповідальністю та страхом перед ймовірним покаранням. "Його тіло тремтіло, він сильно занепокоївся і не міг проникнути в королеву. Все ж їй сподобалося, як його пеніс терся об її статеві губи та линдик. Результатом стала техніка куняза. Струмінь сечі під час любощів назвали куняра, а жіночий оргазм — курангіза.

Куняза поширена, зокрема, в Руанді, Бурунді, західній Уганді, західній Танзанії та східній частині Конго. Недавно ця практика поширилася через соціальні мережі в Кенії. У Руанді шлюби скріплюються подарунком із волокна банана, який молодята використовують для захисту матраців від вологи.

Техніка 
Практика передбачає фази без проникнення та з проникненням.
 Партнер спочатку стимулює малі статеві губи, постукуючи по них, розтираючи їх ерегованим пенісом, а потім, на певному рівні збудження, продовжує стимулювати внутрішні поверхні малих статевих губ і присінок вагіни, уретру, клітор і вагінальний отвір. Для комфортніших маніпуляцій з пенісом рекомендується видаляти лобкове волосся партнерки.
 Пеніс вводиться у вагіну чергуванням неглибоких (гукуга) і глибоких (гукуміта) фрикцій, натискаючи на шийку матки, виконуючи кругові рухи між стінками вагіни у «гвинтовий» спосіб, часто полегшуючи рух, утримуючи пеніс між середнім і вказівним пальцями.

Значимість 
Кунязу вважають символом гармонійних стосунків, «чоловік кунязить лише ту жінку, яка йому дійсно дорога». Руандійські сексологи запевняють, що куняза — найпростіша та найефективніша техніка для досягнення жінкою оргазму, і що 90 % жінок переживають оргазм від кунязи. Також куняза є рекомендованою практикою для жінок заради досягнення задоволення без проникнення.

Примітки 

Секс без проникнення
Культура Руанди